Danira Nakić – cestista
 Franko Nakić – cestista
 Ivo Nakić – cestista
 Mario Nakić – cestista
 Mihovil Nakić – cestista
 Toni Nakić – cestista